Hillyer est un patronyme porté notamment par :

 Jim Hillyer, homme politique canadien ;
 Lambert Hillyer (1889-1969), scénariste et réalisateur américain ;
  (1940-1985), trompettiste de jazz américain ;
 Paul Hellyer (1923-2021), politicien canadien ;
  (1914-2010), musicien américain ;
  (1964-), journaliste américain ;
  (1895-1961), poète américain.

Homonymie de patronyme